Il doppio del torneo di tennis USTA Challenger of Redding 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Robin Anderson e Lauren Embree che hanno battuto in finale Jacqueline Cako e Allie Kiick 6-4, 5-7, [10-7].

Teste di serie 

 Maria-Fernanda Alves /  Olivia Rogowska (primo turno)
 Verónica Cepede Royg /  Adriana Pérez (quarti di finale)

 Ulrikke Eikeri /  Chanel Simmonds (primo turno)
 Macall Harkins /  Sanaz Marand (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Redding 2013